Роман Дмитриевич Никитенко (род. 10 января 1989 года) — игрок сборной Белоруссии по хоккею с мячом и КХМ «Мурман».

Карьера 
Воспитанник краснотурьинского хоккея с мячом. С 2005 года выступал в составе «Маяк-2». Дебютировал в составе «Маяка» в сезоне 2008/09 года. Но уже в середине сезона 2008/09 года перешёл в «Мурман», где провёл несколько сезонов. Победитель первенства России среди команд первой лиги 2010/11, 2013/14 и 2014/15 годов.

В сезоне 2015/16 начал выступать за московское «Динамо». Но не закрепившись в составе вернулся в «Мурман».

Привлекается в сборную Белоруссии. Выступая на чемпионате мира 2016 года, был одним из лидеров атак белорусской сборной, забив 9 мячей.

Примечания

Ссылки 
Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Мурман»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
 Роман Никитенко
 Роман Никитенко